Jan van Eltham (Eltham Palace, Eltham, 25 augustus 1316 - Perth, 13 september 1336), earl van Cornwall, was de tweede zoon van koning Eduard II van Engeland en Isabella van Frankrijk.

Levensloop
In oktober 1326 werd de negenjarige Jan aangesteld als Warden of the City and the Tower of London.

Bij de troonsbestijging van zijn oudere broer Eduard in 1327, werd hij de eerste opvolger voor de Engelse troon. Jan van Eltham werd verheven tot earl (graaf) van Cornwall in 1328. Hij was de laatste earl van Cornwall. Zijn eerste plaats als opvolger voor de Engelse troon moest hij echter al in 1330 afstaan bij de geboorte van de eerste koningszoon, Eduard van Woodstock.

In 1328 vonden er onderhandelingen voor een huwelijk met een (klein)dochter van koning Alfons XI van Castilië, dat op niets schijnt te zijn uitgedraaid.

Hij was verloofd met Maria de La Cerda y de Lara dochter van prins Ferdinand de la Cerda, maar deze huwde in 1335 met Karel van Evreux. In 1336 vonden er onderhandelingen plaats voor een huwelijk met Johanna van Bretagne (1319-1384), gravin van Penthièvre, maar hij overleed voor dit kon plaatsvinden. Johanna huwde daarom op 4 juni 1337 met Karel van Blois (1319-1364), heer van Guise.

Volgens sommige geruchten werd hij gedood tijdens een gevecht met zijn broer Eduard. Dit is echter nooit bewezen. Hij werd begraven in Westminster Abbey in januari 1337.

In 1337 werd Eduard van Woodstock verheven tot hertog van Cornwall.

Voorouders

Noten

Referenties
 , ENGLAND, KINGS 1066-1603, fmg.ac (2006-2014).

Huis Plantagenêt
Persoon in de 14e eeuw